Menestrat de l'Epir dirigent de la Lliga Etòlia 
 Menestrat (pintor), pintor grec.
 Menestrat (escultor) escultor grec (s. III aC?)